Mondiali 1926 può riferirsi ai seguenti campionati mondiali sportivi disputati nel 1926:

Ciclismo 
Campionati del mondo di ciclismo su pista 1926 – 29ª edizione
Campionati del mondo di ciclismo su strada 1926 – 6ª edizione

Ginnastica artistica 
Campionati mondiali di ginnastica artistica 1926 – 8ª edizione

Pattinaggio di figura 
Campionati mondiali di pattinaggio di figura 1926 – 24ª edizione

Pattinaggio di velocità 
Campionati mondiali completi di pattinaggio di velocità 1926 – 25ª edizione

Sci nordico 
Campionati mondiali di sci nordico 1926 – 3ª edizione

Tennistavolo 
Campionati mondiali di tennistavolo 1926 – 1ª edizione